That's the Way It Is – album di Milt Jackson del 1969
 That's the Way It Is – album di Elvis Presley del 1970
 That's the Way It Is – singolo di Mel and Kim del 1988
 That's the Way It Is – singolo di Céline Dion del 1999